Dschiojew bzw. Dschiojewa ist der Familienname folgender Personen:

 Alla Alexandrowna Dschiojewa (* 1949), südossetische Politikerin
 Georgi Guramowitsch Dschiojew (* 1986), russischer Fußballspieler
 Inal Grigorjewitsch Dschiojew (* 1969), russischer Fußballspieler
 Murat Kusmitsch Dschiojew (* 1955), südossetischer Politiker